Jadranska vaterpolska liga - sezona 2011./12.

Sezona 2011./12. 
Ovo je četvrta sezona Jadranske vaterpolske lige, sudjeluje 13 momčadi.

Sustav natjecanja 
U odnosu na prošlu sezonu u ovoj sezoni je promijenjen sustav natjecanja. U prvom krugu ligaškog dijela natjecanja će se odigrati 13 kola po jednostrukom liga sustavu, a potom se liga dijeli na dva dijela. Šest najbolje plasiranih momčadi nastavlja ligu odigravanjem uzvratnih utakmica i to na način da će momčad koja je u prvom dijelu bila domaćin momčadi s kojom se sastaje, u drugome dijelu gostovati kod iste te momčadi. Nakon tih dodatnih pet utakmica, četiri najbolje plasirane momčadi će nastupiti u razigravanju za prvaka (final four), a ostale dvije ekipe iz ove skupine će shodno rezultatima zauzeti peto odnosno šesto mjesto u konačnom plasmanu. Preostalih sedam momčadi će nakon završetka prvog dijela natjecanja odigrati sedam kola za plasman od sedme do trinaeste pozicije. Poredak nakon 18 odigranih kola će važiti za odigravanje završnice vaterpolskog prvenstva Hrvatske u istoj vaterpolskoj sezoni.

Raspored utakmica prvog dijela natjecanja 

</div></div>

Ljestvica za doigravanje za prvaka 
Objašnjenje boja ljestvice:

Ljestvica za plasman od 7. do 13. mjesta

Final Four 
Igrano u Rijeci 17. i 18. ožujka 2012.

Lista strijelaca (nakon 7. kola)

Izvori

Poveznice 
 Jadranska vaterpolska liga 2011./12.
 Hrvatski vaterpolski savez - JVL
 Crowaterpolo - Prvi hrvatski vaterpolski portal 

2011-12